Super liga Srbije i Crne Gore u fudbalu (2004/2005)
 Super liga Srbije i Crne Gore u fudbalu (2005/2006)